Список птиц на почтовых марках Бутана представляет собой перечень бутанских почтовых миниатюр с изображениями птиц в хронологическом порядке, начиная с 1968 года.

Королевство Бутан выпускает собственные почтовые марки с 1962 года. На них были запечатлены следующие виды птиц:

См. также 
 История почты и почтовых марок Бутана
 Список птиц Бутана
 Тематическая филателия
 :en:List of birds on stamps

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Птиц на почтовых марках Бутана
Бутан
Птиц на почтовых марках Бутана
Почтовые марки Бутана